Moderní elektrochemické metody (ve zkratce MEM) je název pro mezinárodní vědeckou a odbornou konferenci, která je pořádána od roku 1980, kdy se poprvé konala na Mezní louce u Děčína. Avšak již v 70. létech 20. století byly předchůdcem konference nečíslované semináře stejného tématu (např. "Vybrané metódy stopovej analýzy pre kontrólne laboratória", Piešťany, 24.–26. 3. 1976).

Zakladatelem a odborným garantem odborných seminářů pod názvem "moderní elektroanalytické metody", později "Moderní elektrochemické metody", byl RNDr. Miloslav Kopanica, CSc., jeden z nestorů české elektrochemie a elektroanalytiky a po celou dobu svého aktivního působení semináře pokaždé osobně zahajoval a významně se podílel na odborné organizaci. Dalšími nestory a osobnostmi české a světové elektrochemie, kteří stáli u zrodu MEM, byli prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. a prof. RNDr. František Opekar, CSc.. Všichni společně se zasloužili o šíření odkazu Jaroslava Heyrovského. První semináře byly organizovány různými Domy techniky (Bratislava, Brno, Ostrava, Žilina a především Ústí nad Labem) a byly zaměřeny na informování pracovníků z praxe o nových elektroanalytických metodách. Lektory byly pracovníci nynějšího Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vzrůstající počet účastníků přeměnil seminář v konferenci. V důsledků změn v českém průmyslu v 90. letech 20. století a rozvoje a rozšíření (většinou automatizovaných) neelektrochemických metod, došlo k poklesu účastníků z praxe, ale naproti tomu přibýval zájem vědeckých odborníků. Vysoká vědecká odbornost a intenzivní mezinárodní spolupráce přilákaly i zahraniční účastníky, čímž se konference stala konferencí mezinárodní. Kromě českých a slovenských elektrochemiků přednášeli své výsledky odborníci z Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Nizozemska, Maďarska, Slovinska, Itálie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Velké Británie, ale i z řady mimoevropských zemí (např. USA, Indie, Íránu, Egypta, Jihoafrické republiky). V současné době drtivou většinu účastníků tvoří vědečtí a výzkumní pracovníci, vysokoškolští a středoškolští pedagogové, pregraduální a postgraduální studenti přírodovědných oborů, odborníci z chemického, fyzického, biologického, farmaceutického, lékařského odvětví, energetiky apod.

Organizátoři 
Na místě organizátorů se vystřídalo několik institucí (Dům techniky ČSVTS Ústí nad Labem, Audit VT, s.r.o., B.O.S. spol. s r.o., BOS.org s.r.o., SES logis, s.r.o. a BEST servis, Ústí nad Labem, avšak za všemi těmito organizacemi je skryta (až na výjimku jediného roku vždy) paní Lenka Srsenová z Ústí nad Labem, již po prvních ročnících vystřídala paní Brotánkovou.

Vědečtí garanti 
Po vědecké stránce garantují každý ročník jeden až tři garanti z různých renomovaných vědeckých institucí. Historicky prvním byl RNDr. Miloslav Kopanica, CSc. z nynějšího Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., který v této roli působil až do svého odchodu do důchodu. V těchto čestných a zodpovědných funkcích se vystřídalo několik dalších vědeckých pracovníků, např. prof. RNDr. Jiří Barek, DrSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, prof. Ing. Ladislav Novotný, DSc. (dříve z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., nyní z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice) a prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. z Ústavu analytickej chémie, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava, Slovensko. Od roku 2001 se stal dalším odborným garantem konference prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., v roce 2011 se k němu připojil doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. z Ústavu biofyzikální chemie AV ČR, v.v.i., Brno a v roce 2013 doc. RNDr. Karolina Schwarzová-Pecková, Ph.D z Katedrou analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Místa konání 
Jak již bylo zmíněno výše, první akce se konala na severu Čech na Mezní Louce u Děčína, poté putovala po celém území České republiky, od severních Čech až po jižní Moravu. Avšak od roku 2003 se opět vrátila do Národního parku České Švýcarsko, kde je již tradičním místem konání obec Jetřichovice u Děčína, hotel Bellevue/Koševoj.

Financování

Vědecké výstupy 
Základními výstupy jsou přednesené prezentace v anglickém, českém či slovenském jazyce. Od roku 1980 do roku 2008 byl vydáván tištěný sborník abstraktů (délka do 2 stran), od roku 2009 pak sborník příspěvků (délka 3–5 stran). Od roku 2002 jsou sborníkům přidělovány ISBN. Díky vysoké kvalitě příspěvků jsou sborníky od roku 2010 evaluovány pro indexaci ve Web of Science Conference Proceedings Citation Index. Od roku 2014 jsou každoročně autoři nejlepších prezentací oslovováni, aby rozšířili své příspěvky do formy řádných publikací či přehledných článků ve zvláštním čísle vybraného impaktovaného časopisů (Analytical Letters, Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly, Journal of Electroanalytical Chemistry) (speciální čísla byla věnována pouze danému ročníku MEM nebo částečně i jiné konferenci pořádané Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. a Ústavem biofyzikální chemie AV ČR, v.v.i., Brno (Heyrovského diskuse) nebo byly příspěvky z MEM včleněny do speciálního čísla pořádaného při příležitosti obdobné konference pořádané Katedrou analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Moderní analytická chemie).

Historický přehled konaných konferencí 

*Původně oznámené Moderní elektrochemické metody XL se v roce 2020 neuskutečnily z důvodů pandemie COVID19 ani v jarním, ani náhradním podzimním termínu.

Všechny sborníky jsou dostupné v tištěné podobě v Knihovně odborové organizace Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. a od roku 2002 v digitální podobě.

Reference

Externí odkazy 
 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 BEST Servis

Mezinárodní konference